Blanes (plaats), een plaats in Spanje aan de Costa Brava
 Station Blanes, het station van deze plaats, onderdeel van het traject van het regionale netwerk Rodalies Barcelona
 Blanes (spreektaal)